MEAP est un Sigle pouvant signifier :

 Méningo-encéphalite amibienne primitive,
 Canon MEAP pour (Multifunctional Embedded Application Platform), un kit propriétaire de développement pour logiciel Java.